Kiaušai ist der Name folgender Orte:

 Kiaušai, Ort in Russland, siehe Lossewo (Kaliningrad, Krasnosnamensk)
 Kiaušai (Anykščiai), Ort in Litauen